Танни () — американская фамилия. Известные носители:

 Танни, Джин (1897—1978) — американский боксёр-профессионал, чемпион мира в супертяжёлом весе.
 Танни, Джон (1934—2018) — американский политик, сенатор США от Калифорнии (1971—1977), член Палаты представителей США (1965—1971), сын Джина Танни.
 Танни, Робин (род. 1972) — американская актриса.